Castillo de Peñaflor hace referencia a varios artículos:

 Castillo de Peñaflor (Jaén), en la provincia de Jaén, España.
 Castillo de Peñaflor (Toledo), en la provincia de Toledo, España.
 Castillo de Peñaflor (Teruel) en la localidad turolense de Huesa del Común.